Wolinski, Woliński oder Wolinsky ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Woliński (1821–1895), polnischer Architekt
 Georges Wolinski (1934–2015), französischer Comiczeichner
 Maryse Wolinski (1943–2021), französische Journalistin und Schriftstellerin, Ehefrau von Georges Wolinski
 Sidney Wolinsky (20. Jahrhundert), kanadischer Filmeditor

Wolinski steht für:
 (293499) Wolinski, Asteroid des Hauptgürtels
 Woliński Park Narodowy, Nationalpark in Polen, siehe Nationalpark Wolin